Il singolare del torneo di tennis Fairfield Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jared Palmer che ha battuto in finale Alex O'Brien 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Chuck Adams (secondo turno)
 Robbie Weiss (secondo turno)
 Thomas Högstedt (primo turno)
 Maurice Ruah (primo turno)

 Tommy Ho (semifinali)
 Steve Bryan (primo turno)
 Alex O'Brien (finale)
 Roger Smith (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fairfield Challenger 1992